Orontobates de Cària, sàtrapa de Cària
 Orontobates de Mèdia, sàtrapa de Mèdia